Une chapelle des Marins est une chapelle généralement située sur la côte, dédiée aux personnes péries en mer et souvent placée sous le patronage de Notre-Dame, parfois sous le vocable de .

C'est un lieu de dévotion et de recueillement pour les marins et leur famille.

De telles chapelles sont édifiées dans divers pays :

Chapelle des Marins à L'Islet, au Québec.
 Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours à Montréal qui est aussi une chapelle dédiée au Marins.

Chapelle des Marins de Séville

Chapelle de Marins Sainte-Philomène de Saint-Georges-sur-l'Aa, Nord
Chapelle des Marins de Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais
Chapelle des Marins : Chapelle Saint-Valery de Saint-Valery-sur-Somme, Somme
Chapelle des Marins : Chapelle Notre-Dame-de-la-Mer de Cayeux-sur-Mer, Somme
Chapelle des Marins de Saint-Vaast-la-Hougue, Manche
Chapelle des Marins de Gatteville-le-Phare, Manche
Chapelle des Marins de Gonneville à Blainville-sur-Mer, Manche
Chapelle des Marins d'Erquy, Côtes-d'Armor
Chapelle des Marins d'Arcachon, Gironde
Chapelle de Marins Sainte-Catherine d'Auvillar, Aveyron
Chapelle Notre-Dame-des-Marins de Saint-Pierre-et-Miquelon

Marins
~